8. etape af Tour de France Femmes 2022 er en 123,3 km lang  med 2464 højdemeter, som køres den 31. juli 2022 med start i  og mål på toppen af .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

08